La nazionale di pallavolo maschile della Francia è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo della Francia ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Francia.

Rosa 
Segue la rosa dei giocatori convocati per il campionato mondiale 2022.

Risultati

Giochi olimpici

Campionato mondiale

Campionato europeo

Volleyball Nations League

World League

Coppa del Mondo

Grand Champions Cup

Giochi europei

Altri progetti

Collegamenti esterni